Az ördög szeme (1960), Ingmar Bergman filmje
Az ördög szeme (1966), J. Lee Thompson filmje
Az ördög szeme (1975), Umberto Lenzi filmje
Az ördög szeme (2008), Jack McDevitt regénye
Ördögi szemek (2004), Mark Atkins filmje